Kebba Touray ist der Name folgender Personen:

* Kebba Touray (Seyfo), gambischer Politiker, Seyfo von Niamina East
 Kebba E. A. Touray, gambischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Kebba M. Touray, gambischer Politiker (APRC), Mitglied der Nationalversammlung
 Kebba S. Touray, gambischer Diplomat und Politiker, Minister für Handel und Industrie